Jerez ou Xerez — tipo de vinho da Espanha

Jerez de la Frontera — município da província de Cádiz, Espanha
Jerez de los Caballeros — município da província de Badajoz, Espanha
Jérez del Marquesado — município da província de Granada, Espanha
Jerez — localidade da Guatemala
Jerez de García Salinas — município do estado Zacatecas, México
Circuito Permanente de Jerez — autódromo da Espanha

Desambiguação
Desambiguações de topônimos